Nuru – tecnica giapponese di massaggio erotico
Sara Nuru – modella tedesca